La Red Digital Cinema Camera Company és una companyia nord-americana que manufactura eines digitals de nivell professional per a fotografia i cinematografia digital. Les càmeres Red suporten l'enregistrament de fotos i vídeo de fins a 8K de resolució, en el cas de la Red Weapon Monstro.

La seu de la companyia se situa en Irvine, Califòrnia amb estudis a Hollywood. Té oficines a Londres, Berlín i Bombai, a més de diversos distribuïdors autoritzats i centres de servei al voltant del món. Xarxa també té tendes minoristes a Hollywood i Nova York.

Història 
La Red Digital Cinema Camera Company va ser fundada en 2005 per Jim Jannard, qui anteriorment havia fundat Oakley. La companyia va començar amb un petit grup d'empresaris en un magatzem que van voler construir càmeres de vídeo digitals assequibles, a més de càmeres de vídeo digital d'altes prestacions, i va creure que el video en 4K era el futur de la captura d'imatge digital.

En el 2006 NAB Xou, Jannard va anunciar que Red construiria una càmera digital de resolució 4K per a cinema i va començar prenent pre-ordres. Més de mil persones van col·locar un dipòsit reemborsable i Xarxa va començar a manufacturar per complir ordres.

El març de 2007, el director Peter Jackson va completar una prova de càmera amb dos prototips de càmera modelo Red One, que es va convertir en una pel·lícula de 12 minuts sobre la Primera Guerra Mundial "Crossing the Line". En veure el curtmetratge, el director Steven Soderbergh li va dir a Jannard: "Estic totalment dins, haig de filmar amb això". Soderbergh va portar dos prototips de Red One per filmar en la selva.

Red Digital Cinema Camera Company va lliurar la primera càmera comercial a l'agost del 2007. Cridada "Red One", tenia un sensor Mysterium de 4K i podia capturar imatges de 4K fins a de 60 quadres per segon en el format Redcode.

La Red One va ser possiblement la primera càmera assequible que va proporcionar característiques pròpies de cineastes personalizables i funcionalitat amb la "qualitat de llargmetratge" coneguda per a càmeres de 35mm molt més costoses.

En 2009, Red va llançar REDCINE-X, un flux de treball de postproducció, tant per al moviment i imatges fixes, el Kit de Desenvolupament de Programari R3D, i va introduir al món el concepte de "DSMC" (imatges fixes digitals i de moviment de la càmera). En 2010, Red va oferir una actualització del sensor als propietaris del sensor original Mysterium al sensor més recent "MX". També en aquest mateix any, Red va adquirir l'històric Ren-Mar Studios a Hollywood, i ho va canviar el nom "Red Studios Hollywood".

En 2013, Red va començar a prendre pre-ordres per a la seva nova càmera, la Red Epic Dragon.

Càmeres

Red One 
Red One era la primera càmera de producció de la companyia. Utilitzant un plànol de S35mm d'imatge, la Red One mostra una profunditat natural des de 2K fins a damunt de 4K de resolució.

Les primeres Red Ones tenien un sensor Mysterium de 12 megapíxels, capaç de capturar fins a 120 marcs per segon en 2K de resolució i 30 marcs per segon en 4K de resolució.

La Red One Mysterium-X, de segona generació, té un sensor Mysterium-X de 14 megapíxels. Aconsegueix capturar fins a 120 marcs per segon en 2K de resolució i fins a 30 marcs per segon en 4K de resolució. Amb el seu sensor millorat, aquesta càmera ofereix un rang mes dinàmic, major sensibilitat i eines de maneig de color més avançades que la Red One Mysterium.

Especificacions de Red One Mysterium:

 Sensor: 12 megapixel Mysterium
 Variedad de píxel: 4900 (h) x 2580 (v)
 Gama dinámica: > 66db (11 parones)
 Área de Imagen Máx: 4480 px (h) x 2304 px (v)
 Cobertura de lente: 24.2 mm (h) x 12.5 mm (v) x 27.3 mm (d)
 Formatos de adquisición: 4K en bruto (16:9, 2:1), 3K en bruto (16:9, 2:1), 2K en bruto (16:9, 2:1)

Rujukan 
Especificacions de Red One Mysterium-X:

 Sensor: 14 megapixel Mysterium-X
 Varietat de píxel: 5120 (h) x 2700 (v)
 Gamma dinàmica: 13+ aturades
 Àrea d'Imatge Máx: 4480 px (h) x 2304 px (v)
 Cobertura de lent: 24.2 mm (h) x 12.5 mm (v) x 27.3 mm (d)
 Formats d'adquisició: 4.5K cru (2,4:1), 4K cru (16:9, HD, 2:1, i anamorphic 2:1), 3K cru (16:9, 2:1, i anamorphic 2:1), 2K cru (16:9, 2:1, i anamorphic 2:1)

Scarlet-X 
Scarlet X és una càmera professional que ve amb un dels següents sensors.- el sensor  Mysterium X de 14 megapíxels o el sensor Xarxa Dragon de 19 megapíxels Les Scarlets amb el sensor Xarxa Dragon es coneixen com les Scarlet Dragon. El Scarlet Dragon, anteriorment una opció d'actualització, va ser anunciat com un producte de compra en NAB 2013.

Les Scarlet X són càmeres modulars que es poden personalitzar a les necessitats del client. Com totes les càmeres Red, Scarlet X té lents intercanviables.

SCARLET dispara a velocitats regulars fins a 30 marcs per segon en 4K de resolució i fins a 120 marcs per segon en 2K de resolució. En 5K de resolució, aconsegueix sobrepassar els 18 marcs per segon.

Especificacions de Scarlet-X M-X

 Sensor: 14 megapixel Mysterium-X
 Varietat de píxel: 5120 (h) x 2700 (v)
 Gamma dinàmica: 13.5 aturades, fins a 18 aturades amb HDRx
 Àrea d'Imatge Máx: 5120 px (h) x 2700 px (v)
 Cobertura de lent: 27.7 mm (h) x 14.6 mm (v) x 31.4 mm (d)
 Formats d'adquisició: 5K FF Redcode en brut (marc ple), 4K HD Redcode en brut, 3K HD Redcode en brut, 1080p Redcode en brut, 1K Redcode en brut

Especificacions Scarlet-X Dragon 

 Sensor: 19 megapixel Red Dragon
 Varietat de píxel: 6144 (h) x 3160 (v)
 Gamma dinàmica: 16.5 aturades
 Àrea d'Imatge Máx: 6144 px (h) x 3160 px (v)
 Cobertura de lent: 30.7 mm (h) x 15.8 mm (v) x 31.4 mm (d)
 Formats d'adquisició: 6K FF cru (marc ple), 5K en brut, 4K en brut, 3K en brut, 2K en brut.

Red Epic 
La línia de les càmeres Epic consisteix en alguns dels sistemes de càmeres de més alt rendiment, que inclou a la EpicX, MysteriumX i la Epic Dragon. La EpicX MX usa el sensor Mysterium de 14 megapíxels. La Epic Dragon té un sensor Red Dragon de 19 megapíxels.

Ambdues càmeres també estan disponibles en les seves versions monocromàtiques. Addicionalment, la  Epic Dragon té una opció de fibra de carbó, la qual cosa li incrementa la seva durabilitat i a més redueix el pes general de la unitat.

Especificacions Epic-X M-X

 Sensor: 14 megapixel Mysterium-X
 Varietat de píxel: 5120 (h) x 2700 (v)
 Gamma dinàmica: 13.5 aturades, fins a 18 aturades amb HDRx
 Àrea d'Imatge Máx: 5120 px (h) x 2700 px (v)
 Cobertura de lent: 27.7 mm (h) x 14.6 mm (v) x 31.4 mm (d)
 Formats d'adquisició: 5K en brut (marc ple, 2:1, 2.4:1, i anamorphic 2:1), 4.5K en brut (2.4:1), 4K en brut (16:9, HD, 2:1, i anamorphic 2:1), 3K en brut (16:9, 2:1, i anamorphic 2:1), 2K en brut (16:9, 2:1, i anamorphic 2:1), 1080p RGB (16:9), 720P RGB (16:9)

 Sensor: 19 megapixel Red Dragon
 Varietat de píxel: 6144 (h) x 3160 (v)
 Gamma dinàmica: 16.5+ aturades
 Àrea d'Imatge Máx: 6144 px (h) x 3160 px (v)
 Cobertura de lent: 30.7 mm (h) x 15.8 mm (v) x 34.5 mm (d)
 Formats d'adquisició: 6K en brut (2:1, 2.4:1), 5K en brut (marc ple, 2:1, 2.4:1, i anamorphic 2:1), 4.5K en brut (2.4:1), 4K en brut (16:9, HD, 2:1, i anamorphic 2:1), 3K en brut (16:9, 2:1, i anamorphic 2:1), 2K en brut (16:9, 2:1, i anamorphic 2:1), 1080p RGB (16:9), 720P RGB (16:9)

Sensors

Mysterium 
Mysterium és un sensor de 12 megapíxeles dissenyat específicament per a la primera càmera comercial de Red, la Red One Mysterium. El sensor és capaç de capturar fins a 30 fotogrames per segon en 4K (1-120 fps en 2K). Mysterium té un balanç de color natural de 5.000 graus (Kelvin) i té un rang dinàmic de 66 dB (11 parades).

Mysterium-X 
Mysterium-X és un sensor de 14 megapíxeles dissenyat específicament pel DSMC Red per capturar vídeo i imatges fixes de fins a 5K de resolució. El sensor inclou alta precisió analògica a la conversió digital, capaç de subministrar fins a 13,5 parades de rang dinàmic amb fonts de llum del dia sobre un rang de la sensibilitat de càmera de 320 a 800 ISO. La velocitat de quadres per imatge variable és de fins a 95 FPS amb resolució 5K FF, i fins a 400 FPS amb resolució 1K W. Mysterium-X té un balanç de color natural de 5.000K (Kelvin) i un compensador de balanç de blanc i color electrònic de 1,700K a 10,000K Les càmeres Xarxa One, Scarlet i Epic cadascuna té una versió que conté el sensor Mysterium-X.

El sensor de Red Dragon és un sensor de 19 megapíxeles que captura vídeo i fotos fixes de fins a 6K resolució. El sensor capta nou vegades més resolució que HD estàndard, la qual cosa resulta en l'exposició nativa que excedeixi de 35 mm, tant en la densitat de la latitud i la imatge. Red Dragon suporta més de 100 FPS, 16.5 parades de rang dinàmic, i ciència de color avançada.

En 2014, el sensor de RED Dragon va rebre una puntuació de 101 DxOMark en el rang de sensors. Això va marcar la primera vegada que una càmera de cinema digital es va provar al costat de càmeres estàtiques. Red Dragon està disponible dins de Epic i sistemes de càmeres de Scarlet.

Helium 8K 
Recentment, la sèrie Weapon  ha incorporat aquest sensor de fins a 8K i 60 fotogrames per segon de resolució d'enregistrament en format Redcode Raw i 35.4 megapíxeles de resolució amb un rang dinàmic és de 16.5 stops. Està sent usat en produccions com la segona temporada de la sèrie Stranger Things.

Monstro 8K 
A la fi de 2017, RED va anunciar el llançament d'un nou sensor, el qual donaria el salt del format Super 35mm conegut fins avui fins al format full frame, mantenint una resolució de fins a 8K i 60 o 75 quadres per segon i un rang dinàmic de 17+ stops.

Workflow

Redcine-X Pro 
Redcine-X Pro està lliure de post carrega processament de col·lecció de programari desenvolupat per RED, construïda específicament per a sistemes de càmeres RED. Inclou un conjunt d'eines de color, línia de temps integrat, i la recopilació de programari d'efectes postals per a tots dos fixos i en moviment. El programari de postproducció permet la manipulació no destructiva de 4K, 5K i 6K arxius .R3D cosines.

Amb l'última actualització de REDCINE-X Pro, els usuaris poden marcar marcs mentre filmen i accedeixen a aquests marcs específics dins de la seva línia de temps. A més, aquesta última versió inclou A.D.D. (Advanced Drac debayer), un nou algorisme per Dragon que analitza cada píxel.

Anterior Programari Workflow 
Red Alert va ser la primera forma de flux de treball a disposició dels propietaris / operadors de XARXA, encara que era més una eina de diagnòstic. Va permetre als usuaris de  Red One  modificar la configuració de Debayer i rendir al DPX / tiff / mov.

REDCINE va ser el primer flux de treball d'extrem a extrem per als usuaris RED. Una tercera empresa va desenvolupar el programari, i Xarxa proporciona el SDK.

REDCINE-X va ser el primer programari de flux de treball desenvolupat exclusivament per RED. Com REDCINE, Xarxa va oferir com una solució de flux de treball d'extrem a extrem per als clients Xarxa. Es va precedir a l'actual REDCINE-X Pro.

Red Rocket 
Red Rocket  és una targeta interna PCI Express que és capaç de 4K, 2K, o 1080p debaying en temps real i vídeo reproducció d'arxius R3D. Pot ser utilitzat per accelerar l'edició de vídeo en sistemes d'edició no lineals compatibles, la sortida de la imatge a través d'HD-SDI a un monitor subministrat per l'usuari. Un component de la  Xarxa Rocket  permet als usuaris convertir el senyal HD-SDI a quatre sortides HDMI.

Red Rocket-X 
Red Rocket-X és una targeta PCI Express interna optimitzada per al sensor 6K Red Dragon i està dissenyat per accelerar el processament de flux de treball R3D, independentment de la resolució. En comparació de Rocket Red, Red Rocket-X  és fins a cinc vegades més ràpid.

Sistemes de flux de treball de tercers 
RED ofereix la Red Apple de flux de treball d'instal·lació, la qual cosa les aplicacions que admeten l'ús de QuickTime per recolzar també arxius R3D, incloent plugins per Adobe Photoshop, Tova Premiere Pro, Avid Mitjana Composer, Final Cut Pro X, i Sony Vegas Pro.

Altres productes notables

Redray 
Anunciat en 2012, el Redray Player va ser el primer dispositiu amigable plug-and-play capaç de proporcionar 4K contingut a 4K pantalles. L'ús d'un disc dur intern d'1 TB per emmagatzemar contingut, Redray pot reproduir 4K, 3D o els mitjans de comunicació d'alta definició. A més, el reproductor és compatible amb 12 bits 4: 2: 2 de precisió en resolució 4K.

Sistema de control de lents 3-Axis 
El sistema de control de lent RED 3-Axis és un kit de control clau de lent sense fil per a la conducció d'enfocament, iris i zoom. S'inclou el T.H.C. (Tactical Hand Controller), un control remot sense fil que permet a l'operador ajustar la configuració de la lent d'una distància.

Kit de desenvolupament Redlink 
Va anunciar en NAB 2013 i va engegar en 2014, el kit de desenvolupament de Redlink és un SDK (kit de desenvolupament de programari) que permet als programadors crear aplicacions personalitzades per controlar la seva càmera a través de dispositiu mòbil, ordinador o microcontrolador. El kit inclou el Pont Redlink, un mòdul sense fil que permet que les aplicacions es comuniquin amb la càmera. El pont suporta un rang de comunicació sense fil d'aproximadament 50 peus.

Problemes legals 
El 18 d'agost de 2008, RED va presentar una demanda contra l'empresa electrònica LG sobre el seu ús del nom Scarlet. Red va acusar LG "... de prendre "Scarlet "nom de marca de la companyia de la càmera, malgrat la negació de la seva sol·licitud de Red".

El 23 de setembre de 2011, Jim Jannard va anunciar que el seu compte de correu electrònic personal s'ha vist compromesa per Arri ex executiu Michael Bravin. Un plet es va iniciar contra Arri i Bravin que va estar arxivat al final de 2011, i resolt i rebutjat en 2013.

El 27 de juny, 2012 Red va demandar a Wooden Camera, un fabricant d'accessoris de tercers, per violació de patents.

Al febrer de 2013, Red va declarar en una ordre judicial contra Sony, al·legant que diversos dels seus nous productes CineAlta, en particular el F65 4K-capaç, va infringir les patents de l'empresa en poder. Van sol·licitar que Sony no només sigui obligat a deixar de vendre les càmeres, sinó que siguin destruïdes també. Sony va presentar una contrademanda contra RED a l'abril de 2013, al·legant que tota la línia de productes de RED va infringir les patents de Sony. Al juliol de 2013, ambdues parts van presentar de forma conjunta el seu acomiadament, i per 20 de juliol de 2013, el cas està tancat.

Referències 

Empreses de Califòrnia
Tecnologia de vídeo i cine